Krech ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Krech (1852–1907), deutscher Kapitän, seemännischer Leiter der Deutschen Tiefsee-Expedition 1898–1899
 Adolf Ferdinand Krech (1803–1869), Schuldirektor
 Christian Krech (* 1969), deutscher Klarinettist
 Eva-Maria Krech (* 1932), deutsche Germanistin und Sprachwissenschaftlerin
 Günther Krech (1914–2000), deutscher U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg (U 558)

 Hartmut Krech (* 1966), deutscher Songwriter, Komponist und Produzent
 Hubert Krech (* 1967), deutscher Redakteur und Sprecher
 Johannes Krech (1834–1915), deutscher Jurist und Politiker
 Theodor Krech (1877–1932), deutscher Architekt
 Volkhard Krech (* 1962), deutscher Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Grech